Moulay peut référer à :

 Moulay est une commune française dans le département de la Mayenne ;
 moulay est un titre de noblesse qu'on retrouve dans certaines régions d'Afrique du Nord-Ouest.